Kenessey Béla (1858–1918) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, főrendiházi tag
 Kenessey Béla (1866–1936) építőmérnök, vízmérnök, miniszteri tanácsos, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja
 Kenessey Béla (1929–2018) történész, kiadói szerkesztő